Berg kan som auktorsförkortning betyda:

 Leo Semenovich Berg
 Carlos Berg
 Cornelis Christiaan Berg
 Jutta Berg
 Lev Semyonovich Berg
 Otto Karl Berg

Robotskapade auktorsförkortningar